Repče je ime več naselij v Sloveniji:

 Repče, mestna občina Ljubljana
 Repče, občina Trebnje